Порой може да се отнася за:

Географски обекти 
 Порой, село в област Бургас, България;
 Порой, язовир в България;
 Порой, село в община Тетово, Северна Македония;
 Горни Порой, днес Ано Пороя, село в дем Синтика, Гърция;
 Долни Порой, днес Като Пороя, село в дем Синтика, Гърция;
 Гара Порой, днес Родополи, село в дем Синтика, Гърция;
 Порой, село в Липецка област, Русия.

Вижте също 
 Пороище, село в област Разград, България;
 Поройна, село в област Пловдив, България;
 Поройно, село в Област Силистра, България;
 Поройно, село в Област Търговище, България.